

Villes et villages

États-Unis 
Burlington est le nom des villes et villages suivants :
Burlington (Vermont), la plus grande ville du Vermont et la ville où se trouve l'université du Vermont ;
Burlington (Caroline du Nord) ;
Burlington (Colorado) ;
Burlington (Connecticut) ;
Burlington (Dakota du Nord) ;
Burlington (Illinois) ;
Burlington (Indiana) ;
Burlington (Iowa) ;
Burlington (Kansas) ;
Burlington (Kentucky) ;
Burlington (Maine) ;
Burlington (Massachusetts) ;
Burlington (Michigan) ;
Burlington (New Jersey) ;
 Burlington, ville située dans l’État de New York ;
Burlington (Oklahoma) ;
Burlington (Oregon) ;
Burlington (Pennsylvanie) ;
Burlington (Virginie-Occidentale) ;
Burlington (Washington) ;
Burlington (Wisconsin) ;
Burlington (Wyoming) ;
Comté de Burlington (New Jersey) ;
South Burlington (Vermont).

Canada 
Burlington (Ontario), ville riveraine du lac Ontario près de Hamilton.
Burlington, zone non incorporée de l'Île-du-Prince-Édouard.
Burlington (Terre-Neuve-et-Labrador).
Burlington, une circonscription électorale fédérale en Ontario.
Burlington, une circonscription électorale provinciale en Ontario.

Divers 
 Burlington House, est un bâtiment londonien, lié à la vie du comte de Burlington.
 Les Industries Burlington, un manufacturier de biens vestimentaires (célèbres chaussettes aux motifs jacquard), et ménagers.
 The Burlington Magazine, périodique britannique consacré à l'art.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis